Le Masters de Miami 1992 s'est déroulé du 9 au  à Key Biscayne et a été joué sur surface dure.

Faits marquants 
 Michael Chang remporte le tournoi en simple en battant Alberto Mancini en finale. Comme Jim Courier l'année précédente, il réalise le doublé Indian Wells-Key Biscayne et décroche son  ATP en simple, après deux belles victoires sur ses compatriotes Jim Courier et Pete Sampras. 
 En double, Ken Flach et Todd Witsken s'imposent en finale face à Kent Kinnear et Sven Salumaa. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de Miami
 Saison 1992 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Miami (WTA 1992) (tournoi féminin WTA)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 1992
Tennis aux États-Unis en 1992
Miami
Compétition de tennis à Key Biscayne
Tennis en mars 1992